TGF может означать:

 «» (Tragicorum graecorum fragmenta) — собрание фрагментов произведений древнегреческих трагических поэтов; 1-е издание 1889 года, 2-е издание — пятитомник 1971—2004 гг.;
 TGF («простой формат графов») — файловый формат;
 TGF () — пограничные войска Кубы;
 TGF-бета — трансформирующий фактор роста бета.